Polus d'Agrigent, sofista i retòric grec 
 Polus (actor), actor tràgic grec